Tabori steht für:
 Tabori Preis, deutscher Kunst- und Theaterpreis

Tabori ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Tabori (Raion Alapajewsk), (Таборы) Dorf im Oblast Swerdlowsk, Russland

Tabori oder Tábori ist der Familienname folgender Personen:
 George Tabori (1914–2007), ungarisch-britischer Theaterautor, Theaterregisseur und Journalist
 Kristoffer Tabori (Christopher Donald Siegel; * 1952), US-amerikanischer Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher sowie Regisseur
 László Tábori (1931–2018), ungarischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Lena Tabori (Lena Rogard; * 1944), US-amerikanische Verlegerin
 Nóra Tábori (1928–2005), ungarische Schauspielerin
 Paul Tabori (1908–1974), österreichisch-ungarischer, später britischer Novellist, Journalist, Drehbuchautor und Essayist
 Piroska Tábori (1892–1947), ungarische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Ursula Höpfner-Tabori (* 1949), deutsche Tänzerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Tabor
 Tabory